Ацетамід — органічна сполука, амід оцтової кислоти. 
 Ацетамід (мінерал) – мінерал класу органічних сполук, група ацетатів.